Asiago steht für:

 Asiago (Venetien), eine Gemeinde in der Provinz Vicenza 
 Asiago (Käse), ein Käsesorte aus der Gegend um Asiago
 Asiago Hockey, Eishockeymannschaft aus Asiago

Asiago ist der Familienname folgender Personen:
 Delilah Asiago (* 1972), kenianische Langstreckenläuferin